Molekulska formula -{C17H15NO3}- se može odnositi na:

 Indoprofen
 Acetoksiacetilaminofluoren
 Noroliverolin